Uter ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Uter (* 1984), jamaikanischer Basketballspieler
 Jürgen Uter (1951–2022), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher, Bühnenautor und Regisseur

Siehe auch:
 Uther
 Utter
 Utta